Флаг муниципального образования Усо́льское городское поселение Усольского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 апреля 2009 года решением Думы Усольского городского поселения № 46 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4799.

Флаг разработан на основе герба Усольского городского поселения. Жители Усольского городского поселения, а также иные лица, находящиеся на территории Усольского городского поселения, обязаны уважать флаг Усольского городского поселения.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 синего (голубого) цвета, разделённое на две равные части жёлтой волнистой нисходящей диагональю в 1/4 ширины полотнища; вверху справа от полосы — изображение птицы с женской головой в короне и с поднятыми руками, в левой из которых труба, поднесённая к губам, в жёлтом цвете, внизу слева — деревянной крытой башни в белом цвете».

Обоснование символики 
Синий цвет полотнища символизирует реки Каму и Усолку, давшие начало поселению, названному в 1606 году Новым Усольем.

Рассолоподъёмная башня — символ соляного промысла первых жителей поселения, прославивших и обогативших Усолье.

Жёлтая волнистая полоса заимствована из герба рода Строгановых, основавших город. Жёлтый цвет (золото) — символ благородства, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Образ поющей райской птицы перенесён с изображения на изразцах первой каменной часовни поселения, носящей имя Спаса Убруса, где птица в пышном оперении, увенчанная короной, трубит в дуду. Она являет собой дань искусству и мастерству, которыми славились жители Усолья во все времена.

Примечания 

Флаги городов России